Frontenac est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Louis de Buade de Frontenac (°1622 - †1698), gouverneur de la Nouvelle-France (1672-1682 et 1689-1698) ;
 Anne de La Grange-Trianon, comtesse de Frontenac (°1632 - †1707), son épouse, maréchale de camp de Mademoiselle de Montpensier ;
 Frontenac (Yvette) (°1925 - †1998), écrivain.

Toponyme

Château Frontenac, hôtel se situant à Québec ;
 Rue Frontenac, rue de Montréal ;
 Frontenac (métro de Montréal), station du métro de Montréal ;
 Frontenac (Québec), municipalité du Québec ;
 Fort Frontenac, à Kingston, Ontario ;
 Comté de Frontenac (Québec), au Québec ;
 Comté de Frontenac (Ontario) ;
 Central Frontenac, canton ;
 Frontenac Islands, canton ;
 , canton ;
 Parc national de Frontenac, parc national du Québec ;
 Frontenac (circonscription provinciale), une circonscription provinciale du Québec ;
 Frontenac (ancienne circonscription fédérale), une ancienne circonscription fédérale du Québec ;
 Frontenac fut une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1867 à 1925.
 Lac Frontenac (rivière du Milieu), un lac de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Frontenac (Kansas), une ville située dans le Kansas ;
 Frontenac (Minnesota), une census-designated place située dans le Minnesota ;
 le Parc d'État de Frontenac, au Minnesota.
 Frontenac, une ville du comté de Saint-Louis, dans le Missouri.

Frontenac (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Frontenac (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Frontenac, lieu-dit rattaché à la commune française de Grazac, dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir aussi

Autres 
 Le Mystère Frontenac, roman de François Mauriac (1933) ;
 Frontenacs de Kingston, équipe de hockey (OHL/LOH) ;
 Axe de Frontenac, bande de roches précambriennes exposée près de la frontière canado-américaine ;
 Frontenac Motor Corporation, une marque de voiture de course fondée par Louis Chevrolet ;
 Frontenac (cépage), un cépage hybride utilisé pour la production de vin.
Brasserie Frontenac, une brasserie du Québec

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme